Krixna, divinitat hindú.
 Riu Krishna, riu d'Andra Pradesh (Índia).
 Canals del Krishna, sistema de canals del delta del riu Krishna construïts mitjançant obres a la zona de Bezwada al districte del Kistna 
 Districte de Krishna, divisió administrativa de l'Índia, a l'estat d'Andhra Pradesh, que agafa el nom del riu Krishna